Andrzej Grzymkowski (ur. 1947) – polski archeolog, muzealnik, regionalista i samorządowiec.
 Jerzy Grzymkowski (1930–2006) – polski prozaik i scenarzysta filmowy.
 Sławomir Grzymkowski (ur. 1968) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.